Adiós muchachos (Si te dicen que caí) – romanzo di Juan Marsé del 1973
 Adiós muchachos – romanzo di Daniel Chavarría del 1994